Nieuwe Kerk – chiesa di Amsterdam
Nieuwe Kerk – chiesa di Delft